En Pologne, Brzezie est le nom :

 dans la voïvodie de Basse-Silésie :
 du village de Brzezie.

 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie :
 du village de Brzezie.

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Brzezie, dans le powiat de Gostyń ;
 du village de Brzezie, dans le powiat de Kępno ;
 du village de Brzezie, dans le powiat de Koło ;
 du village de Brzezie, dans le powiat de Pleszew ;
 du village de Brzezie, dans le powiat de Środa Wielkopolska.

 dans la voïvodie de Łódź :
 du village de Brzezie, dans la gmina de Drużbice ;
 du village de Brzezie, dans la gmina de Szczerców ;
 du village de Brzezie, dans le powiat de Piotrków.

 dans la voïvodie de Lubusz :
 du village de Brzezie (Pomorsko) ;
 du village de Brzezie (Sulechów).

 dans la voïvodie d'Opole :
 du village de Brzezie.

 dans la voïvodie de Petite-Pologne :
 du village de Brzezie, dans le powiat de Cracovie ;
 du village de Brzezie, dans le powiat de Wieliczka.

 dans la voïvodie de Poméranie :
 du village de Brzezie.

 dans la voïvodie de Sainte-Croix :
 du village de Brzezie, dans le powiat de Busko ;
 du village de Brzezie, dans le powiat d'Opatów ;
 du village de Brzezie, dans le powiat de Starachowice.

 dans la voïvodie de Silésie :
 du quartier de Brzezie, dans la ville de Racibórz.